Pandemonic Incantations — музичний альбом гурту Behemoth. Виданий 1997 року лейблом Solistitium Records. Загальна тривалість композицій становить 36:31. Альбом відносять до напрямку блек-метал.

Список пісень 
 «Diableria (The Great Introduction)» — 0:49
 «The Thousand Plagues I Witness» — 5:16
 «Satan's Sword (I Have Become)» — 4:17
 «In Thy Pandemaeternum» — 4:50
 «Driven By the Five-Winged Star» — 5:05
 «The Past is Like a Funeral» — 6:41
 «The Entrance to the Spheres Of Mars» — 4:45
 «With Spell of Inferno (Mefisto)» (бонус-трек) — 4:38
 «Chwała Mordercom Wojciecha (997—1997 Dziesięć Wieków Hańby)» — 4:48
 «Outro» — 0:57
 «Diableria (The Great Introduction)» (live, бонус-трек) — 0:29
 «The Thousend Plagues I Witness» (live, бонус-трек) — 5:23
 «Satan's Sword (I Have Become)» (live, бонус-трек) — 4:35
 «From the Pagan Vastlands» (live, бонус-трек) — 3:40
 «Driven by the Five-Winged Star» (live, бонус-трек) — 5:08

Посилання 
 
 
 

Альбоми Behemoth
Музичні альбоми 1997